Tone kan syfta på:
 Tone, ett kvinnonamn
 Tone (bok), en bok av Suzanne Brøgger
 Tone, Ibaraki, en kommun i Ibaraki prefektur, Japan
 Toné, en ort i Burkina Faso
 River Tone, ett vattendrag i England
 Tonegawa, en flod på ön Honshu, Japan